

Wydarzenia 

 Europa
 Pierwszy konsulat Marka Wipsaniusza Agrypy.
 Rzymianie wtargnęli do Judei.  Herod został królem Judei z nadania Imperium.
 Azja
 Powstanie królestwa Koguryŏ ().

Zmarli 
 Antygon, król Judei
 Orodes II, król Partów (ur. 95 p.n.e.)
 Shangguan, chińska cesarzowa (ur. 90 p.n.e.)